Marian Schultz vel Marian Szulc (1891–1960) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Marian Szulc (ur. 1895) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi, we wrześniu 1939 dowódca OW „Truskolasy”
 Marian Szulc (ur. 1900) – uczeń gimnazjum, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 października 1933)
 Marian Mieczysław Szulc (1913–1979) – fotograf
 Marian Eugeniusz Szulc (1922–1996) – malarz, scenograf

Uwagi

Przypisy